Braco steht für:
 Braco (Perthshire), ein Ort in der schottischen Grafschaft Perthshire
 Celestino Aós Braco (* 1945), spanischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Santiago de Chile